Lluís IV de Hessen-Marburg (1537–1604) fou landgravi de Hessen-Marburg des de 1567 fins a la seva mort el 1604.

Orígens familiars 
Lluís va néixer a Kassel el 27 de maig de 1537, fill del landgravi Felip I de Hessen i de Cristina de Saxònia.

Casa de Hessen
Persones de Kassel
Morts a Hessen